Костел Святого Духа (Глиняни)
 Костел Святого Духа (Львів)

Див. також 
 Церква Святого Духа
 Шпиталь Святого Духа